La stagione 1982-1983 è stata l'ottantesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Queens Park Rangers, Wolverhampton Wanderers e Leicester City promosse in First Division 1983-1984.
  Rotherham United, Burnley e Bolton Wanderers retrocesse in Third Division 1983-1984.

Voci correlate
First Division 1982-1983
Third Division 1982-1983
FA Cup 1982-1983
Football League Cup 1982-1983
FA Charity Shield 1983

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983